Bíró Sándor (1890–1950) labdarúgó-játékvezető
 Bíró Sándor (1907–1975) tanár, történész
 Bíró Sándor (1911–1988) világbajnoki ezüstérmes labdarúgó
 Bíró Sándor (1937) jogász
 Bíró Sándor (1939–2019) festő
 Bíró Sándor (1952) szobrászművész